— вид двудольных цветковых растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение с горизонтальным корневищем. Развиты подземные столоны, могут ветвиться. Стебли прямостоячие, маловетвистые, 20—40(60) см в высоту, с 2—4 листьями. Листья в прикорневой розетке на черешках до 10 см длиной, сверху зелёные, снизу сизоватые, дважды — трижды перисто рассечённые. Листочки короткочерешковые, их дольки сидячие, цельные или глубоко надрезанные, с зубчато-пильчатым краем. Стеблевые листья сходные, в основании их черешков могут присутствовать маленькие коричневые бульбочки — органы вегетативного размножения помимо столонов.

Цветки собраны в кисть 4—10 см длиной по 10—15(20) на конце стебля, сначала густую, затем разреженную. Прицветники в верхней части соцветия цельные, узко-обратнояйцевидные, ниже — неглубоко разделённые на три доли. Цветоножки при цветении длиннее прицветников. Чашелистики около 1 мм длиной, округлые. Венчик бледно-амаратнового или светло-синего цвета, конец внутренних лепестков тёмно-фиолетовый.

Плод — коробочка линейной формы, 15—30×1,5—2 мм, содержит 10—25 семян. Семена мелкие, около 1,2 мм в диаметре.

Цветёт и плодоносит в природе с апреля по июнь.

Ареал 
Эндемик Южного Китая и приграничных районов Вьетнама. Произрастает по берегам рек, на болотах, во влажных лесах, на высоте 200—2700 м над уровнем моря.

Систематика

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Хохлатка
Декоративные садовые растения
Ядовитые растения
Флора Восточной Азии
Таксоны растений, названные в честь людей